Jméno a příjmení Rudolf Červený má více nositelů:

 Rudolf Červený (lední hokejista) (* 1989) – český lední hokejista
 Rudolf Červený (politik) (1923–??) – český politik, poúnorový bezpartijní poslanec